Manggar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Manggar (distriktshuvudort i Indonesien), Bangka-Belitung, 
 Desa Manggar, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Manggar, administrativ by, Kalimantan Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar